Кори Эфрам Джозеф (; родился 10 августа 1991 года в Торонто, Канада) — канадский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз».

Профессиональная карьера 
Джозеф был выбран под общим 29-м номером на драфте НБА 2011 года «Сан-Антонио Спёрс». За весь сезон Джозеф был отправлен в фарм-клуб «Остин Торос» 3 раза.

Международная карьера 
Джозеф представлял канадскую сборную Канады на молодёжном уровне дважды. В 2008 году вместе с партнерами стал обладателем бронзовой медали на чемпионате Америки среди юношей до 18 лет, а также был участником чемпионата мира среди юношей до 19 лет в 2009 г. Дебютировал за взрослую команду 13 августа 2011 г. в матче с Бельгией.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты Канады
Игроки сборной Канады по баскетболу
Игроки «Техас Лонгхорнс» (баскетбол)
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Остин Торос»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Выпускники Финдлэй Преп